Владимир Дуркович (; 6 ноября 1937, Джяковица — 22 июня 1972, Сьон) — югославский футболист, олимпийский чемпион и вице-чемпион Европы.

Карьера

Клубная 
Карьеру игрока начинал в команде «Напредак» из Крушеваца, затем в 1955 году перешёл в «Црвену Звезду», в составе которой прочно закрепил позицию правого защитника. В ходе национального первенства Югославии не раз вступал в единоборство с Фахрудином Юсуфи, своим визави из «Партизана» и товарищем по сборной страны. В рамках национального чемпионата, кубка и еврокубков Дуркович сыграл 405 встреч и забил 30 голов (из них во внутреннем чемпионате 177 матчей и 7 мячей).

За рубежом выступал в немецкой «Боруссии» (Мёнхенгладбах), французском «Сент-Этьене» и швейцарском «Сьоне».

В сборной 
В сборной сыграл ровно 50 матчей. Дебют состоялся 11 октября 1959 во встрече с Венгрией в Белграде (венгры выиграли 2:4). Владимир сыграл на Олимпийских играх в Риме, где завоевал золотую медаль, а также на первом чемпионате Европы во Франции (второе место) и чемпионате мира в Чили (4-е место). Неофициально большинство журналистов признали его лучшим игроком мира, выступавшим на правом фланге защиты..

Гибель 
22 июня 1972 Дуркович, будучи ещё игроком «Сьона», трагически погиб: швейцарский полицейский застрелил его по неосторожности..

Титулы

Клубные 
 Чемпион Югославии: 1956, 1957, 1959, 1960, 1964
 Обладатель Кубка Югославии: 1958, 1959, 1964
 Чемпион Франции: 1968, 1969, 1970
 Обладатель Кубка Митропы: 1958
 Обладатель Кубка Франции: 1968, 1970

В сборной 
 Олимпийский чемпион: 1960
 Вице-чемпион Европы: 1960
 4-е место на чемпионате мира: 1962

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Югославии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Умершие от огнестрельного оружия
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Сьон»